Alte Freunde steht für:

 Polizeiruf 110: Alte Freunde, deutscher Kriminalfilm von Markus Imboden (1995) 
 Praxis mit Meerblick – Alte Freunde, deutscher Fernsehfilm von Jan Ruzicka (2020)
 Stubbe – Von Fall zu Fall: Alte Freunde, deutscher Fernsehfilm von Peter Kahane (2012)